Чемпионат Венгрии по футболу 2000/2001 проходил с 22 июля 2000 года по 23 июня 2001 года. Победу в чемпионате в 27-й раз в своей истории одержал клуб «Ференцварош».

По итогам прошлого сезона в Венгерский национальный чемпионат II вылетели клубы «Шиофок», «Диошдьёр», «Вац» и «Сегед», занявшие с 15-го по 18-е место. Лигу пополнили клубы «Видеотон» и «Шопрон».

Клубы-участники

Первая стадия

Группа A

Результаты матчей

Группа B

Результаты матчей

Вторая стадия

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры 
 Источник: MLSZ ''

Ссылки 
 Официальный сайт

2000/2001
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 2000 году
Спорт в Венгрии в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001